Het ATP-toernooi van Stuttgart 2005 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 18 tot en met 24 juli 2005. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Het toernooi van 2005 trok 52.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart